Vitesse kwam in het seizoen 1980/1981 weer uit in de Eerste divisie, na degradatie uit de Eredivisie in het voorgaande seizoen. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1980/'81 voor het vijfde seizoen op rij onder leiding van trainer Henk Wullems.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 8e plaats met 38 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de eerste ronde van HFC Haarlem.

In de competitie bezochten gemiddeld 3.111 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1980/81
 KNVB beker 1980/81

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1980/81